HIP 79431 — одиночная звезда в созвездии Скорпиона. Находится на расстоянии около 46,9 светового года от Солнца. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
HIP 79431 представляет собой тусклый и относительно холодный красный карлик спектрального класса M3V, имеющий массу, равную 49 % солнечной. Температура поверхности звезды составляет 3191 Кельвин. Радиус в 4 раза меньше солнечного. Химический состав HIP 79431 богат на тяжёлые элементы — их в 2,5 раза больше, чем в составе Солнца. В 9,1 св. года от HIP 79431 находится звезда-аналог Солнца 18 Скорпиона.

Планетная система 
В 2010 году командой астрономов из обсерватории Кек было объявлено об открытии у звезды планеты HIP 79431 b. Это одна из самых массивных планет, открытых у красных карликов. Её масса составляет 2,1 массы Юпитера. Расположенная в среднем на расстоянии в 0,36 а. е. от родительской звезды, она совершает полный оборот примерно за 111 суток. Открытие было совершено методом Доплера.

См. также 
 Список звёзд созвездия Скорпиона

Примечания

Ссылки 
 HIP 79431 на сайте Планетные системы
 HIP 79431 в энциклопедии экстрасолнечных планет

Планетные системы